Метсакюла (Metsaküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Метсакюла  — село (küla) в міському самоврядуванні Гаапсалу повіту Ляенемаа.
 Метсакюла  — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Метсакюла  — село у волості Мулґі повіту Вільяндімаа.
 Метсакюла  — село у волості Муствее повіту Йиґевамаа.
 Метсакюла  — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Метсакюла  — село у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.
 Метсакюла  — село у волості Кігелконна повіту Сааремаа.
 Метсакюла  — село у волості Пігтла повіту Сааремаа
 Метсакюла  — село у волості Вяндра повіту Пярнумаа. 
 Метсакюла  — село у волості Тагкуранна повіту Пярнумаа.